Линфорд Сисеро Кристи (, род. 2 апреля 1960 года) — британский спринтер. Олимпийский чемпион 1992 года на дистанции 100 метров. Чемпион мира 1993 года. Шестикратный чемпион Европы. Трёхкратный победитель Игр Содружества.

Принимал участие в Олимпийских играх 1996 года на дистанциях 100 и 200 метров. На дистанции 200 метров смог дойти до четвертьфинала, на 100 метров в финале за фальстарт был дисквалифицирован.

В 1999 году был уличён в использовании допинга.

Ссылки 
 Справка IAAF 

Бегуны на короткие дистанции Великобритании
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1988 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1992 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Чемпионы Игр Содружества по лёгкой атлетике
Чемпионы Великобритании по лёгкой атлетике
Обладатели действующих мировых рекордов в лёгкой атлетике